Model Volkswagen kever
 Weltmeister (muziekinstrumententfabriek)